Soto de Cerrato kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Soto de Cerrato (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Soto de Cerrato (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar